

Біляковське — село, Талицький міський округ, Свердловська область
 Біляковське — село, Частоозерський округ, Курганська область